Дунайцев — фамилия.
Известные носители:
 Дунайцев, Анатолий Фёдорович (1930—2016) — физик, руководитель отделом, отделением электроники и автоматизации ИФВЭ, награждён Золотой медалью имени И. В. Курчатова.
 Дунайцев, Виталий Владимирович (род. 1992) — российский боксёр, чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015), чемпион России (2013, 2014), заслуженный мастер спорта России.